Israelit ist:

 ein Angehöriger des biblischen Volks Israel, siehe Israeliten
 eine Bezeichnung für europäische Juden im 19. und 20. Jahrhundert (zur Erläuterung siehe Israeliten)

Siehe auch:
 Der Israelit, jüdisch-orthodoxe Wochenzeitschrift (1860–1938)
 Der Israelit des neunzehnten Jahrhunderts, reformorientierte jüdische Wochenzeitung (1839–1848)
 Israeli